Ли́дия Степа́новна Кудря́вцева (урождённая Гондо́бина; р. 28 января 1934, Москва) — арт-критик, литератор, заслуженный работник культуры РФ.

Биография 
Лидия Степановна Кудрявцева родилась 28 января 1934 г. в Москве в семье архитектора Голдобина Степана Андреевича, окончившего Строгановское училище (первый выпуск). С детства видела отца, работавшего за чертежной доской. В доме были книги по искусству. Квартира без соседей находилась на втором этаже уютного деревянного дома в старинном больничном саду. Все школьные годы (после эвакуации) посещала театральную студию при сокольническом Доме пионеров, где в спектаклях и отрывках играла главные роли - Мальвину, Бекки Тетчер, Липочку Островского. В 1952 – 1957 гг училась на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и участвовала в постановках эстрадной студии при клубе МГУ, после чего два года работала преподавателем литературы и русского языка в Автомеханическом техникуме при автозаводе им. Лихачева.

Дальнейшая трудовая жизнь связана с журналистикой.  В «Учительской газете», в новом отделе по искусству и литературе работала пять лет литературным сотрудником, в  статьях  и  рецензиях главным образом освещала спектакли детских театров и детские фильмы. В 1965 г. перешла во вновь созданный литературно-критический журнал «Детская литература», ставший Всесоюзным, стала  заведующей отделом «Искусство», где главное внимание  уделялось книжной графике (впервые появилась рубрика «Художник и книга») и где поработала более тридцати лет, обретя новую профессию арт-критика (одно время была ответственным секретарём). С марта 1970 по июнь 1971 г. жила по роду работы мужа в Швеции, в Стокгольме, при сохранении места в журнале; первой посчастливилось беседовать дважды с Астрид Линдгрен в её доме, материал опубликован в журнале в 1971 г.  Стала членом Союза журналистов, членом Московского союза художников (искусствоведческая секция), получила звание заслуженный работник культуры РФ (1992).

В конце 70-х была привлечена  к изданию книг по искусству для детей в издательстве «Малыш», потом – в издательстве «Детская литература» и в 21 веке – в издательстве «Московские учебники» и др. Автор многих статей в профессиональных изданиях  (как пример: о художнике Сергее Сюхине «Человек Севера» в его каталоге, 2016),   и  нескольких монографий об искусстве  художников-книжных графиков. В 2010 – 2014  - шеф-редактор журнала «ХиП. Художник и писатель в детской книге». Участница международных и российских конференций по искусству книги.

Лауреатка всероссийских премий, в том числе:  «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшая детская и юношеская премия», 2009 г.;    премии «Книжный червь», 2015, «За неоценимый вклад в отечественное искусствоведение и бережное хранение традиции искусства детской книги»;  «Лучшая книга для детей и юношества 2016 года»; национальной премии «Лучшая книга 2020 г. по номинации «Биографии» и др.

Список основных книг для детей:

«Что за чудо – эти звери!», о рисунках Ю. Васнецова, Т. Мавриной, Е. Чарушина, изд. «Малыш»,1979.

«Богатыри земли русской». о картинах  В. М. Васнецова, изд. «Малыш», 1981.

«Себя как в зеркале я вижу…», рассказ о портретах А.С. Пушкина, изд.  «Малыш»,1986.

«Дом над Окой». Рассказ о художнике В.Д. Поленове. изд. «Малыш», 1990.

«Художники Виктор и Аполлинарий  Васнецовы ,изд. «Детская литература», 1991.

«Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит…», о Пушкине и его портретах, изд. «Москвоведение», (та же ред, что и «Московские учебники»), 2016.

«Один в поле воин. Как Виктор Васнецов стал великим художником», изд. «Мир детства», та же редакция,  2020.

«Древняя Москва в картинах Аполлинария Васнецова», изд. «Проспект», 2022.

Основные книги по искусству художников-книжных графиков:

«Художники детской книги», Издательский центр «Академия»,1998.

«Аполлинарий Васнецов – художник древней Москвы» в книге Е.И. Ядохиной, Л. С. Кудрявцевой  «Мемориальный музей-квартира художника А.М Васнецова», изд. «Москвоведение», «Московские учебники», 2004.

«Собеседники поэзии и сказки», изд. «Московские учебники», 2008.

«Линия, цвет и тайна Г.А.В. Траугот» (в соавторстве с Д. Фоминым), изд. «Вита Нова», 2011.

В соавторстве с Л.Звонаревой:

«Andersen и его русские иллюстраторы», изд. «Арбор», 1905.

«Сказки Андерсена и четыре русских художника-иллюстратора», изд. «Вишера», 2010.

«Ханс Кристиан Андерсен и его русские иллюстраторы за 150 лет», изд. «Московские учебники», 2012.

«Потерянный рай Александра Алексеева», изд. АСТ, 2020.

Произведения Кудрявцевой переведены на немецкий, английский и болгарский языки.

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Союза журналистов СССР (с 1963)
 Член Союза художников СССР (с 1988)

Награды, премии и звания 
 Медаль «За трудовое отличие» (1976)
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1992)
 Премия «Артиада» (1998)
 Премия «Просвещение через книгу» (1999)

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники филологического факультета МГУ
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Журналисты СССР
Журналисты России
Редакторы России
Главные редакторы России
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза художников СССР
Члены КПСС